Брюммен () — город и община в провинции Гелдерланд (Нидерланды).

Состав
В общину Брюммен входят следующие населённые пункты:
 Брук
 Брюммен
 Кортенувер
 Эрбек
 Эмпе
 Халл
 Лёвенхейм
 Укен
 Тонден
 Ворстонден

Примечания